Большая Пурга ( ) — село в Игринском районе Удмуртии.

География 
Село находится в 40 км от районного центра (посёлок Игра). Стоит на реке Юрук.

История 
Село Большая Пурга является одним из древнейших селений на севере Удмуртии. Впервые погост Порга был упомянут в переписи 1615 года в составе Каринского стана Хлыновского уезда.

Население

Власть 
Село в административном плане относится к Беляевскому сельскому поселению Игринского района Республики Удмуртия.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района